Кэтрин Ласки (англ. Kathryn Lasky; род. 24 июня 1944, Индианаполис, Индиана, США) — американская писательница.

Биография 
Бабушки и дедушки Кэтрин Ласки иммигрировали в Америку из Восточной Европы. Родители ее отца приехали из города Николаева в России, спасаясь от погромов и воинской повинности в царской армии. В отличие от Зиппи и ее семьи, они приехали через Канаду и поселились в Миннесоте. Ласки говорит: «Вне зависимости от того, откуда приезжали иммигранты и где они селились, они переживали одно и то же, перед ними стояли одни и те же огромные задачи. Мои бабушки и дедушки умерли к тому времени, когда мне исполнилось три года, но я расспросила своих родителей об их путешествии в Америку. И у меня были тети и дяди, которые все помнили. Самым удивительным мне кажется то, что они, приехав в эту страну, ни слова не могли сказать по-английски. Как дети выучили этот новый для них язык? Как они завели друзей? Как учились в школе?»

Основные произведения 
Ночные стражи

 «Похищение» (The Capture), 2003
 «Путешествие» (The Journey), 2003
 «Спасение» (The Rescue), 2004
 «Осада» (The Siege), 2004
 «Сокрушение» (The Shattering), 2004
 «Вторжение» (The Burning), 2004
 «Наследник» (The Hatchling), 2005
 «Изгнанник» (The Outcast), 2005
 «Первый угленос» (The First Collier), 2006
 «Воспитание принца» (The Coming of Hoole), 2006
 «Быть королем» (To Be a King), 2006
 «Золотое древо» (Golden Tree), 2007
 «Река ветра» (River of Wind), 2007
 «Обман» (Exile), 2008
 «Война углей» (The War of the Ember), 2008
 «Гид по Великому Древу» (Legend of the Guardians: Books One, Two, and Three (omnibus)), 2010

Волки из страны Далеко-Далеко

 «Одиночка» (Lone Wolf), 2010
 «Тень» (Shadow Wolf), 2010
 «Страж» (Watch Wolf), 2011
 «Ледяной» (Frost Wolf), 2011
 «Призрачный» (Spirit Wolf), 2012
 «Звёздный» (Star Wolf), 2013

Экранизации 
В 2010 году вышла экранизация по мотивам первых трёх книг из одноименной серии «Легенды ночных стражей» режиссёра Зака Снайдера.

Ссылки 
 

Детские писатели США
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета